ОАО Новогорловский машиностроительный завод — предприятие горного машиностроения в городе Горловка, Донецкая область.

Осуществляет производство бурильных установок, погрузочных машин, буровых станков, обогатительного оборудования и механизации поверхности шахт, оборудование разведочного бурения. В частности: установки бурильные шахтные УБШ 313, 253, 252. УБШ 1400 «Буян» с гидравлическим перфоратором. Машины породопогрузочные МПК 1600 «Буян». Почвенно-поддырочные бурильные МПБ 1200 «Буян». Агрегаты цепные типа АЦМ. Площадки гойдальные ПК (электро - и пневмовиконання). Пробоберущие типа ГСМ и ПШ для отбора проб из вагонов. Грейферы МГК-3М.

Адрес: 84613 Горловка, ул. Щукина, 2. Тел.: +38(06242)79-203, 79-552, 79-585, 79-242. Тел./Факс: +38(06242)79-276, 79-261. Е-mail:admin@ngmz.ditek.dn.ua.

Источники 
 Гірничий енциклопедичний словник : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Східний видавничий дім, 2004. — Т. 3. — 752 с. — ISBN 966-7804-78-X.

Ссылки 
 Официальная страница 

Горловка
Машиностроительные предприятия Украины